Рябы — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

Расположена на севере района, в 14 км к северо-востоку от районного центра, посёлка  Красногородск, и в 3 км к востоку от волостного центра, деревни Блясино.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 58 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав Партизанской волости, упразднённой в пользу Красногородской волости.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Партизанская волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района